

Geografia

Distretto di Licheng (Putian), Fujian
Distretto di Licheng (Quanzhou), Fujian
Distretto di Licheng (Jinan), Shandong